She Is a Pippin – cortometraggio del 1912 diretto da Dell Henderson 

She's a Pippin – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Mittenthal Film Company
She's a Pippin – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield